Венцы:
 мн. число от венец.
 венцы (православие) — короны, возлагаемые на жениха и невесту во время венчания.
 венцы — бревна (брусья), составляющие горизонтальный ряд деревянного сруба.
 венцы (астрономия) — светлые туманные кольца на небесном своде вокруг диска Солнца или Луны.
 Ве́нцы — жители Вены.
 Венцы — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Венцы — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Венцы — название верхнего течения реки Мокрая Перекопка в Волгоградской области.
 Венцы — зубчатые наружные детали ведущих колёс техники с гусеничным движителем.